Трстенци () — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Трстенцах проживало 894 человека. Расположено на берегу реки Сава у границы с Хорватией.

Население 
В населении деревни преобладают сербы, другие народы малы по численности.

Национальный состав 
1971 год:
 сербы — 994 человека; 
 хорваты — 21 человек; 
 югославы — 1 человек; 
 боснийцы — 4 человека; 
 другие — 9 человек.
1981 год:
 сербы — 970 человек; 
 хорваты — 19 человек;
 югославы — 7 человек; 
 боснийцы — 0 человек; 
 другие — 2 человека.
1991 год:
 сербы — 861 человек (96,30 %);
 хорваты — 6 человек (0,67 %);
 югославы — 13 человек (1,45 %);
 боснийцы — 0 человек (0,00 %);
 другие — 14 человек (1,56 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской